Природоведение (от ) — совокупность знаний о природе, или естествознание как предмет преподавания. Это начальные сведения по наукам: биология, география, геология, экология, астрономия, физика и химия

Школьный учебный предмет, преподаваемый в начальных и средних классах современных общеобразовательных школ России, Украины и других государств, входивших ранее в состав СССР. Во многих школах предмет переименован в «Окружающий мир». Природоведение учит элементарным основам естествознания, даёт учащимся элементарные знания о природе, родном крае, анатомии человека, взаимодействии человека с окружающей средой. На последнем году обучения курс природоведения подготавливает к более глубокому и специализированному изучению предметов естественнонаучного цикла.

История

В Российской Империи 
Впервые курс естественной истории был введён в школах России во 2-й половине XVIII века. Учебник В. Ф. Зуева «Начертание естественной истории, изданное для Народных училищ Российской Империи…» (1786) задал основные черты содержания и структуры предмета. Автор считал, что для начала естественно-научного образования ребёнка необходимо ознакомить его с окружающей природой, а порядок ознакомления должен идти от неживой природы к растениям, и затем к животным.

Однако до конца XIX века, несмотря на большое количество изучаемых рассказов о природе, природоведения как отдельного учебного курса для начальной школы не существовало.
Первый учебник, написанный для курса «одной нераздельной науки» об окружающем мире появился в 1883 году — «Мир божий. Земля, воздух и вода» А. Я. Герда. Запланированная вторая часть — «Растения, животные и человек» — так и не увидела свет. Одной из главных целей курса автор видел формирование мировоззрения, «согласного с современным состоянием естественных наук». Помимо чтения учебника, основой обучения должны были стать наблюдения учащихся и простые, доступные опыты.

В начале XX века начальный курс естествоведения в той или другой форме утвердился практически во всех учебных заведениях — кадетских корпусах, женских гимназиях, реальных училищах, классических гимназиях, причем в последних курс носил название «Природоведение». Учебники в основном следовали порядку изложения, заданному Зуевым: неорганический мир — растения — человек и животные.

Программа, разработанная в 1901 году Д. Н. Кайгородовым, предлагала основное внимание уделить взаимодействию растений и животных друг с другом и с окружающей средой, а в основу обучения положить экскурсии к типичным местам «общежития» растений и животных (лес, луг, поле, сад, пруд и т. д.). Задачей курса предлагалось сделать приобщение к природе, с тем чтобы учащиеся почувствовали себя её частью и учились воспринимать её красоту. Многие идеи предложенной программы повлияли на курсы природоведения в школах СССР.

В СССР 
После ряда реформ, в 1940—1950-х годах общее естествознание, как самостоятельный предмет, сохранился лишь в программе 4-го класса.

К середине 1960-х естествознание и география были объединены в природоведение, и эта дисциплина была введена в программы 2-го и 3-го классов.

Предмет должен был дать школьникам элементарные знания о предметах и явлениях природы, сформировать стремление к бережному использованию богатств природы, к её охране, воспитать любовь к ней. Был издан ряд экспериментальных и пробных учебников и учебных пособий; проводились методические исследования по образованию учащихся.
 Во 2-м классе изучались сезонные изменения в природе;
 в 3-м изучались темы «Природа нашего края», «Наша Родина на глобусе и карте», «Использование и охрана природы человеком», «Организм человека и охрана здоровья»;
 в 4-м — темы «Земля — планета Солнечной системы», «Воздух», «Вода», «Горные породы», «Почва», «Растения, животные и внешняя среда».

В Российской Федерации 
В начале 90-х была введена новая программа природоведения для четырёхлетней начальной школы, разработанная Плешаковым, и изданы учебники этого автора.
Новая программа выделяет в качестве одной из основных своих целей экологическое образование и воспитание школьников. Уделяется внимание развитию у учащихся экологически-оправданной системы ценностей, предупреждению формирования потребительского подхода к природе. В курсе изучаются темы многообразия природы, единства природы и человека, возможности отрицательного влияния человека на природную среду и воздействия изменённой среды на самого человека. Программа дополнена сведениями об истории развития наук о природе.
По состоянию на 2013 год природоведение преподается до 5-го класса.

В других странах 
Природоведение преподаётся также в школах государств, входивших ранее в состав СССР (Украина, Белоруссия, Казахстан, Эстония и другие).

В других странах существуют общие школьные курсы по естественным наукам, схожие с природоведением: «Естествознание», «Родной край», «Природа» и другие.

См. также 
 Естествознание в школе
 Абсурдное природоведение
 Естественные науки

Примечания

Литература 
 Кайгородов Д. Н. На разные темы, преимущественно педагогические, СПБ, 1907
 Ягодовский К. П. Практич. занятия по естествознанию в нач. школе, M., 1953
 Герд А. Я. Избранные педагогические труды, М., 1953
 Маркин В. И. Объяснительное чтение по естествознанию в нач. школе, М. — Л., 1953
 Федорова В. Н. Развитие методики естествознания в дорев. России, М., 1958
 Скаткин M. H. Методика преподавания естествознания в нач. классах, M., 1959
 Павлович С. А., Матвеева А. Н., Горошенко В. П. Книга по природоведению. Основы и методика природоведения, М., 1969
 Ковалева Г. Е. Методика формирования и развития природоведч. понятий в четвёртом кл., Л., 1975
 Горощенко В. П. Мельчаков Л. Ф., Степанов И. А., Основы природоведения, М., 1976
 Рыков Н. А. Развитие методики природоведения в сов. школе, НШ, 1977, № 10
 Мельчаков Л. Ф. Уроки природоведения в 3 кл., M., 1980
 Федорова В. Н. Методика обучения природоведению в 4 кл., M., 1983
 Горощенко В. П., Степанов И. А. Методика преподавания природоведения, M., 1984
 Аквилева Г. Н., Клепилина 3. А. Наблюдения и опыты на уроках природоведения, М., 1988
 Чистова Л. П. Уроки природоведения во 2 кл., М., 1990
 Пакулова В. М., Кузнецова В. И. Методика преподавания природоведения, М., 1990
 Плешаков А. А. Природоведение в 3 кл., М., 1993
 Плешаков А. А. Природоведение в 4 кл., М., 1994

Ссылки 
 Природоведение — Педагогический словарь
 Российский образовательный стандарт основного общего образования по природоведению (5-й класс)

Учебные предметы в России